El término Cartas de amor puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Cartas de amor, una telenovela mexicana que se transmitió por el Canal 4, en 1960;
 a  Cartas de amor, una telenovela colombiana en 1997;
 a Cartas de amor, una película de Argentina, dirigida en 1951 por Mario C. Lugones;
 a Cartas de amor, una obra de teatro de A. R. Gurney, seudónimo de Albert Ramsdell Gurney Jr, estrenada en 1988;
 a Cartas de amor, una película de Estados Unidos de 1999, para la televisión; 
 a Cartas de amor, un cuadro de Jean-Honoré Fragonard.